Bajrić ist der Familienname folgender Personen:

 Asim Bajrić (* 1965), bosnischer Turbofolksänger

 Samir Bajrić, Linguist